Западноафриканский франк КФА, франк КФА BCEAO, франк Африканского финансового сообщества (, , ) — денежная единица восьми африканских государств, входящих в валютную Зону франка. 

Аббревиатура КФА () первоначально складывалась из начальных букв французских слов colonies françaises d’Afrique (французские африканские колонии). С завоеванием бывшими колониями в 60-х годах XX века независимости она сохранилась, но стала расшифровываться как la Communauté financière africaine (Африканское финансовое сообщество) в случае с государствами Западной Африки или la Coopération financière en Afrique Centrale (Финансовое сотрудничество в Центральной Африке) — центральноафриканскими странами. Аббревиатура BCEAO расшифровывается как Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Центральный банк государств Западной Африки), то есть состоит из букв латиницы, а не кириллицы.

В 2020 году страны-члены союза намерены отказаться от использования франка, заменив его новой валютой — эко.

История 

Декретом французского правительства от 26 декабря 1945 года в качестве денежной единицы французских территорий Западной и Центральной Африки введён франк КФА. До октября 1955 года эмиссию франка КФА на территории Французской Западной Африки осуществлял частный французский Банк Западной Африки, а с 1959 года — государственный Эмиссионный институт Французской Западной Африки и Того.

4 апреля 1959 года принято решение о преобразовании Эмиссионного института в Центральный банк государств Западной Африки (). Банк начал операции в 1962 году, став эмиссионным центром семи государств, подписавших 12 мая того же года договор о создании Валютного союза Западной Африки (): Кот-д’Ивуар, Дагомея, Верхняя Вольта, Мали, Мавритания, Нигер и Сенегал. Мали, однако, сразу же вышла из зоны франка, введя 1 июля 1962 года собственную денежную единицу — малийский франк. 20 ноября 1963 года подписан договор о присоединении к валютному союзу Того. В 1973 году из союза вышла Мавритания, введя собственную денежную единицу — угию. В 1984 году Мали вернулась в союз, заменив малийский франк на западноафриканский франк КФА.

10 января 1994 года в Дакаре подписан договор, преобразовавший Валютный союз Западной Африки в Западноафриканский экономический и валютный союз. 2 мая 1997 года к союзу присоединилась Гвинея-Бисау, заменив песо Гвинеи-Бисау на западноафриканский франк КФА.

На момент начала операций Центрального банка государств Западной Африки (1962 год) было установлено соотношение франка КФА к французскому франку: 1 французский франк = 50 франков КФА. С 12 января 1994 года курс составлял: 1 французский франк = 100 франков КФА. 1 января 1999 года было установлено соотношение франка КФА к евро: 1 евро = 655,957 франка КФА.

Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, Мали, Нигер, Сенегал, Того и Кот-д'Ивуар намерены в 2020 году отказаться от использования франка КФА в пользу новой валюты эко, завершив тем самым 75-летнее использование западноафриканского франка КФА. Страны валютного союза перестанут хранить 50% валютных резервов во Франции. Новая валюта будет привязанной к евро и находиться под гарантиями Франции.

Монеты и банкноты 
В 1960 году начата чеканка монет с названием банка номиналом 5 франков, в 1961 году — 1 франк, в 1966 году — 10 франков, в 1967 году — 100 франков, в 1970 году — 25 франков, в 1972 году — 50 франков. В 1976 году вместо алюминиевой монеты в 1 франк начат выпуск монет из стали. В 1992, 1993 и 1996 годах чеканились монеты в 250 франков. В 2003 году начата чеканка монет в 200 и 500 франков.

Выпускались банкноты:
 образца 1961 года: 50, 100, 500, 1000, 5000 франков;
 образца 1976—1981 годов: 500, 1000, 5000, 10 000 франков;
 образца 1991—1994 годов: 500, 1000, 2500, 5000, 10 000 франков.

На банкнотах указываются идентификационные литеры, обозначающие принадлежность к следующим странам:

А — Кот-д’Ивуар;

В — Бенин;

С — Буркина-Фасо;

D — Мали;

H — Нигер;

К — Сенегал;

S — Гвинея-Бисау;

Т — Того.

В настоящее время в обращении находятся банкноты образца 2003 года. В ноябре 2012 года выпущена в обращение банкнота в 500 франков.

Режим валютного курса

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Франк КФА BCEAO — Банкноты

Франк КФА
Деньги Бенина
Деньги Буркина-Фасо
Деньги Гвинеи-Бисау
Деньги Кот-д’Ивуара
Деньги Мали
Деньги Нигера
Деньги Сенегала
Деньги Того
Африканские валюты
Коллективные и союзные денежные единицы